Jukou bezeichnet:

 Jukou (Jianyang) (莒口镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jianyang in der chinesischen Provinz Fujian
 Jukou (Yanping) (巨口乡), Gemeinde im Stadtbezirk Yanping in der chinesischen Provinz Fujian